Domenico Lazzarini (Viareggio, 6 de abril de 1920 — Rio de Janeiro, 21 de março de 1987) foi um pintor e desenhista ítalo-brasileiro.

Ver também 
 Lista de pintores do Brasil

Ligações externas 
 

Italianos expatriados no Brasil
Pintores do Rio de Janeiro (estado)
Desenhistas do Brasil
Desenhistas do Rio de Janeiro
Lazzarini, Domenico
Mortos em 1987